Tresjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tresjö, sjö i Skara kommun,  (10,4 ha)
Tresjön, Västmanland, sjö i Köpings kommun, 
Tresjön, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (9,22 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn